A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női kalapácsvetés versenyszámának selejtezőit 2021. augusztus 1-jén, döntőjét pedig augusztus 3-án rendezték Tokióban. A számot a korábbi két olimpián is győztes, világcsúcstartó lengyel Anita Włodarczyk nyerte 78,48 méteres dobásával.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

nkalapacsvetes